Abades puede referirse a:
 El plural de abad.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas:
 Abades, municipio de la provincia de Segovia, España.
 Abades, parroquia del concello de Baltar, provincia de Orense, España;

 Sebe de Abades, lugar de la parroquia de Seixosmil, concello de Meira, provincia de Lugo, España;
 Los Abades y las Norias, localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia, España;
 Abades, parroquia del concello de Silleda, provincia de Pontevedra, España;
 Abades, lugar de dicha parroquia;
Además, puede referirse a:
 Punta de los Abades, cabo en la costa sur de la isla de Tenerife (España).
 Abades (C.P. 38108), pequeño pueblo de vacaciones situado en la costa sudeste de Tenerife (España)